Евдокия Илиопольская (ум. ок. 160—170 годов) — раннехристианская святая, почитаемая как преподобномученица. Память в православной церкви совершается , в католической церкви — 1 марта.

Жизнеописание 
Евдокия по происхождению была самарянкой, проживала в финикийском городе Гелиополе. Отличалась красотой и, будучи блудницей, заработала огромное состояние. Была обращена в христианство монахом Германом. Согласно житию, принятию ею крещения предшествовало явление Евдокии архангела Михаила, который вырвал её из лап сатаны.

Став христианкой, Евдокия отдала все своё состояние Гелиопольскому епископу Феодоту, а сама приняла постриг в женском монастыре, расположенном рядом с обителью, в которой жил Герман. После смерти игуменьи монастыря Евдокия, прославившаяся добродетелями и аскетизмом, была избрана её преемницей. До местных властей дошли слухи, что в монастыре сокрыто огромное сокровище, и местный правитель направил воинов обыскать монастырь. По житию Евдокии, воины три дня не могли войти в монастырь, удерживаемые божественной силой, а затем на них напал огромный змей, уничтоживший почти весь отряд. Житие сообщает, что Евдокия имела видение, что ей суждено пострадать за Христа. Она взяла Святые Дары и добровольно отдала себя в руки воинов.

Евдокию привели к наместнику Диогену, который был восхищён её красотой. Евдокия исповедала себя христианкой и выразила готовность пострадать за Христа.

Тогда наместник велел повесить её на дереве и четырём воинам жестоко бичевать. Воины взяли её, обнажили до пояса и повесили. Когда её раздевали, с груди её спала часть Пречистого и Животворящего Тела Господня, взятая ею при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять её, и тотчас часть Пречистого Тела Владыки превратилась в огонь, и великий пламень попалил слуг мучителя и повредил левое плечо самому наместнику.

После этого на наместника «ниспал <…> огонь, как молния, и умертвил его, опалив тело, как головню», но по молитве Евдокии он был воскрешён и стал христианином.

После этого Евдокия продолжила жить в своём монастыре и претерпела мученическую смерть (усечена мечом) около 160—170 годов.

 Достоверность жития
Греческое житие Евдокии является переводом с сирийского языка. Житие, по мнению болландистов, является легендарным как из-за обилия чудес, так и ряда анахронизмов (во II веке не существовало монастырей, а епископскую кафедру в Гелиополе учредил император Константин Великий), и время жизни Евдокии относят к V веку. Также предполагают, что в житии смешаны истории Евдокии Илиопольской и Евдокии Персидской (IV век).

Агиолог Сергий (Спасский) считает, что житие сообщает не о монастырях в современном их понимании, а о неких общинах девственников и девственниц. Также, по его мнению, епископская кафедра Гелиополя могла существовать и быть уничтоженной в ходе гонений на христиан, а император Константин лишь восстановил её.

Иконография 
Ерминия Дионисия Фурноаграфиота не сообщает об образе святой Евдокии, указывая только, что она была усечена мечом. Иконописный подлинник XVIII века содержит следующее указание об её облике: 
Существует два типа изображений святой: в мученичестве и единоличное изображение (в рост или погрудно). К примерам первого типа относятся изображения в Минологии начала XI века (собрание ГИМ), в настенном минологии церкви Успения Богородицы в македонском монастыре Трескавец (между 1334 и 1343 годами). Изображения второго типа — миниатюры Минологии из Патриаршей библиотеки в Иерусалиме (XII век), греко-грузинской рукописи XV века, настенная Минология церкви Великомученика Георгия в Старо-Нагоричино (1317—1318 годы), фреска в храме Успения Богородицы монастыря Грачаница (ок. 1320 года), иконописная годовая минея из Синайского монастыря (XI—XII века).

Судьба Евдокии занимала русского поэта Михаила Кузмина, который в 1907 г. написал для театра Веры Комиссаржевской «Комедию о Евдокии из Гелиополя». По словам автора, это «трогательная, фривольная и манерная повесть о святой через XVIII век».

См. также 
 Авдотья Плющиха — славянское народное название дня памяти преподобномученицы Евдокии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Преподобномученица Евдокия на сайте Православие.Ru

Святые по алфавиту
Святые Единой Церкви
Святые Сирии
Преподобномученики
Обезглавленные святые
Христианские святые II века
Блудницы в религии